Fogalmak
 WC, vécé, vízöblítéses illemhely (water closet)
 WC, a Wikimédia Commons rövidítése;
 WC, a Warcraft játékok rövidítése;
 WC, a volfrám-karbid képlete;
 wc, word count, egy unix-program.

Személyek
 W. C. Fields, amerikai komikus;
 W. C. Handy, amerikai zeneszerző.
Winston Churchill